Le Born - két franciaországi község elnevezése:
Le Born (Haute-Garonne)
Le Born (Lozère)